Карл Понтус Сильвер (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Сундсвалль».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в клубе «Альнё». В юношеском возрасте перебрался в молодёжную команду «Сундсвалля». В 2008 году начал взрослую карьеру, выступая за фарм-клуб «Медскогсброн» в третьем дивизионе, где за два сезона принял участие в 33 матчах и забил семь мячей. В марте 2010 года подписал с «Сундсваллем» первый контракт. Первую игру за основной состав провёл 9 апреля того же года в кубковом поединке с «Сириусом».

1 марта 2012 года перешёл в «Худиксвалль», выступающий во втором дивизионе Швеции. В команде пробыл один сезон, после чего подписал двухлетний контракт с «Фреем». После сезона 2016 года Сильвер перебрался в норвежский «Мьёндален».

В августе 2017 года вернулся в Швецию, где стал игроком «Хальмстада», выступающего в Алльсвенскане, заключив контракт на три с половиной года. 12 августа дебютировал в его составе в чемпионате страны в матче с «Сириусом», выйдя на замену в середине второго тайма. В июле 2019 года снова отправился в норвежский «Мьёндален», где провёл остаток сезона.

20 декабря 2019 года вернулся в «Сундсвалль». По итогам сезона 2021 года вместе с клубом занял вторую строчку в Суперэттане и завоевал право выступать в Алльсвенскане. 3 апреля 2022 года в игре первого тура с «Сириусом» дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе.

Карьера в сборной 
Провёл три матча за юношескую сборную Швеции, за которую дебютировал 26 августа 2008 года в товарищеской игре со Словакией, заменив на 74-й минуте Микаэля Дюрестама.

Достижения 
Сундсвалль:
 Серебряный призёр Суперэттана (2): 2011, 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Худиксвалль»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «Мьёндален»
Игроки ФК «Хальмстад»